Le Privé () steht für
 Le Privé, zwischen 1985 und 1986 erschienener frankobelgischer Comic von Jean-Michel Charlier (Story) und Al Coutelis (Zeichnung)
 Le Privé, französischer Titel des amerikanischen Films The Long Good-bye (1973)

Siehe auch:
 Saint-Privé